Alexander Zverev era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Stefanos Tsitsipas.

In finale Rafael Nadal ha battuto Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 7-64.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

  Rafael Nadal (campione)
  Alexander Zverev (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro (ritirato)
  Kevin Anderson (semifinale)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  John Isner (terzo turno)

 Novak Đoković (terzo turno)
 David Goffin (primo turno)
 Diego Sebastián Schwartzman (terzo turno)
 Pablo Carreño Busta (secondo turno)
 Jack Sock (primo turno)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (ritirato)
 Nick Kyrgios (primo turno)

Qualificati 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Bradley Klahn (secondo turno)
  Daniil Medvedev (terzo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno, ritirato)

 Il'ja Ivaška (terzo turno)
 Evgenij Donskoj (secondo turno)
 Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

Lucky loser 

  Mirza Bašić (primo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)

 Mackenzie McDonald (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)

 Vasek Pospisil (primo turno)
 Stan Wawrinka (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2018